Dulcești falu Romániában, Constanţa megyében
 Dulcești falu Romániában, Neamț megyében